Food City Dirt Race  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 250 varv (233,25 miles 214,445 km) på den 0,533 långa ovalbanan Bristol Motor Speedway i Bristol i Tennessee i USA. Loppet har körts årligen sedan 1961 och är ett av två lopp under säsongen som körs på Bristol Motor Speedway, det andra är Bass Pro Shops NRA Night Race.

Tidigare namn 
 Southeastern 500 (1961–1975, 1977–1979)
 Southeastern 400 (1976)
 Valleydale Southeastern 500 (1980)
 Valleydale 500 (1981–1986)
 Valleydale Meats 500 (1987–1991)
 Food City 500 (1992–2010, 2012–2014, 2016–2020)
 Jeff Byrd 500 presented by Food City (2011)
 Food City 500 In Support Of Steve Byrnes And Stand Up To Cancer (2015)
 Food City presents the Supermarket Heroes 500 (2020)

Tidigare vinnare 

  – Loppet kortat 10 procent på grund av rådande energikris.
  – Loppet flyttades från 31 mars till 6 april på grund av regn.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet startade på söndagen och avslutades på måndagen på grund av regnavbrott.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Anmärkningar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Återkommande sportevenemang med premiär 1961